OAM est un sigle qui peut signifier :
 Médaille de l'Ordre d’Australie, distinction honorifique australienne.
L'Observatoire astronomique de Majorque
L'Observatoire des Agricultures du Monde
Operations And Maintenance ou Operation Administration and Maintenance, la maintenance et l'administration d'un système.
L'Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire en Suisse.
L'Ordre des architectes du Mali.
Organisme Atomiquement Modifié (voir nanotechnologies).
Oscillation atlantique multidécennale en météorologie.
Orbital Angular momentum en télécommunication